Збирог () — город на западе центральной части Чешской Республики, в районе Рокицани Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания о населённом пункте относятся к 1230 году. В XIII веке здесь был построен готический замок Збирог, позднее перестроенный в новоренессансном стиле. Первоначально Збирог являлся торговой деревней, которая в 1369 году получила статус местечка. При Рожмберках Збирог получил свой герб — червлёная пятилепестковая роза на серебряном поле, городскую печать, привилегии варить пиво и проводить ярмарки.

Во время визита императора Франца-Иосифа в мае 1897 года Збирог получил статус города.

География 
Высота города над уровнем моря — 424 м. Расположен примерно в 30 км к северо-востоку от административного центра края, города Пльзень.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Пльзенского края